1602 steht für:
 das Jahr 1602
 Anno 1602, Spiel
 BMW 1602, deutsches Automobil

Siehe auch: